Das National League Wild Card Playoff 2019 war das Spiel zwischen den beiden Wild-Card-Gewinnern der National League Baseball. Der Sieger dieses Spieles tritt in den National League Division Series 2019 gegen den besten Divisionsieger der NL an. Es wurde nur ein Spiel ausgetragen, dieses fand am 1. Oktober 2019 statt.

Die Paarung lautete:
 Washington Nationals (Zweiter NL East, 93–69) gegen Milwaukee Brewers (Zweiter NL Central, 89–73)

Weiterer Verbleib in der Postseason 
Siehe Hauptartikel: MLB 2019, ALWC 2019, NLDS 2019, ALDS 2019, NLCS 2019, ALCS 2019, World Series 2019

Spielzusammenfassung 
Dienstag, 1. Oktober 2019, 20:08 EDT im Nationals Park in Washington, D.C.

Zuschauer: 42.993

Einzelnachweise 

2019
Baseball 2019
Sportveranstaltung in Washington, D.C.
Milwaukee Brewers
Washington Nationals